Neisse (rivier), een rivier aan de Duits-Poolse grens
Nysa (Polen) (Duits: Neisse), een stad in Polen